Mamadou Dia a dirigé deux gouvernements au Sénégal : 
 Gouvernement Mamadou Dia (1), 1960-1961
 Gouvernement Mamadou Dia (2), 1961-1962